Le chemin de fer Roberval-Saguenay (RS) est un petit chemin de fer qui appartient à la compagnie Alcan.  Il transporte du matériels brutes de plusieurs points au nord de la province de Québec. Avec un total de 100 miles de rails, il relie Port-Alfred à Alma, et se lie au Canadien National.

Transport ferroviaire au Québec
Entreprise de transport ferroviaire ayant son siège au Canada
Transport au Saguenay–Lac-Saint-Jean